Het dubbelspel tennis voor de mannen op de Olympische Zomerspelen 2016 vond plaats van zaterdag 6 tot en met vrijdag 12 augustus 2016. Het evenement werd georganiseerd door de International Tennis Federation onder auspiciën van het Internationaal Olympisch Comité. Regerend olympisch kampioen waren de Amerikanen Bob en Mike Bryan, die zich terugtrokken uit angst voor het zikavirus en hun titel niet verdedigden. Er werd gespeeld op de zestien banen van het Centro Olímpico de Tênis met hardcourt als ondergrond. Elke wedstrijd telde maximaal drie sets. Acht duo's kregen vooraf een geplaatste status, waardoor ze elkaar ontliepen bij de loting die plaatsvond op 4 augustus. Onder deze spelers bevonden zich twee Franse en twee Spaanse duo's. Namens Nederland deden Robin Haase en Jean-Julien Rojer mee.

Geplaatste spelers

Toernooischema

Laatste vier

Bovenste helft

Onderste helft 

Mannendubbel